CQT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caquetania (Colombia)